Linie temporală a filozofilor după regiuni
Linie temporală a filozofilor occidentali
Linie temporală a filozofilor orientali
Linie temporală globală a filozofilor